Kvarntjärn (Kvarnetjärn) kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Bohuslän 
Kvarntjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (1,2 ha)

Dalsland 
Kvarnetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652426-129271), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kvarnetjärnet (Bäcke socken, Dalsland, 652902-129103), sjö i Bengtsfors kommun,  (7,4 ha)
Norra Kvarnetjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Södra Kvarnetjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Kvarnetjärnet (Ärtemarks socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Kvarntjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (6 ha)
Stora Kvarntjärnen (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kvarnetjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kvarnetjärnet (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kvarntjärnen (Töftedals socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Kvarntjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Kvarnetjärnet (Skålleruds socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,

Västmanland 
Kvarntjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kvarntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 662843-143432), sjö i Hällefors kommun, 
Kvarntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664494-143691), sjö i Hällefors kommun, 
Kvarntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664850-143537), sjö i Hällefors kommun,  (4,2 ha)
Kvarntjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665485-142668), sjö i Hällefors kommun,  (1,5 ha)
Kvarntjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (5,4 ha)
Kvarntjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (5,4 ha)
Kvarntjärnen (Nora socken, Västmanland), en sjö i Nora kommun,

Värmland 
Kvarntjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (6,5 ha)
Stora Kvarntjärnen (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Kvarntjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Lilla Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Stora Kvarntjärnen (Stavnäs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,9 ha)
Kvarntjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 664941-141169), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Gåsborns socken, Värmland, 665711-142089), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Norra Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9,4 ha)
Kvarntjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664365-140509), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664787-140884), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Rämmens socken, Värmland, 666047-141056), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 665843-139511), sjö i Hagfors kommun,  (1,1 ha)
Kvarntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666367-139274), sjö i Hagfors kommun,  (9,2 ha)
Kvarntjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 667268-138744), sjö i Hagfors kommun, 
Kvarntjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,1 ha)
Kvarntjärnen (Kristinehamns socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun,  (12,6 ha)
Kvarntjärnen (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (10 ha)
Kvarntjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Kvarntjärnen (Lysviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (10,8 ha)
Kvarntjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Kvarntjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun, 
Kvarntjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (21,1 ha)
Kvarntjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Kvarntjärnen (Fryksände socken, Värmland, väster om Grundsjön), sjö i Torsby kommun,  (6,2 ha)
Nedre Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (8 ha)
Övre Kvarntjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (9,1 ha)
Kvarntjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673225-133005), sjö i Torsby kommun,  (1,9 ha)
Kvarntjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 673939-132530), sjö i Torsby kommun, 
Kvarntjärnarna, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Djuvshedskvarntjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (8,6 ha)
Kvarntjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,7 ha)
Kvarntjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (9,7 ha)
Västra Kvarntjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (3 ha)
Östra Kvarntjärnen, sjö i Årjängs kommun, 
Kvarntjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,

Dalarna 
Lilla Kvarntjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Kvarntjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Kvarntjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (12,4 ha)
Kvarntjärnen (Rämmens socken, Värmland, 667573-140164), sjö i Filipstads kommun, 
Kvarntjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (13,2 ha)
Kvarntjärnarna (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (9,9 ha)
Kvarntjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Kvarntjärnarna (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (11,9 ha)
Kvarntjärnen (Mora socken, Dalarna, 677263-141891), sjö i Mora kommun,  (9,1 ha)
Kvarntjärnen (Mora socken, Dalarna, 677484-142225), sjö i Mora kommun, 
Kvarntjärnen (Mora socken, Dalarna, vid Acksi), sjö i Mora kommun, 
Kvarntjärnen (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Kvarntjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (10,2 ha)
Kvarntjärnen (Malingsbo socken, Dalarna, 664709-147141), sjö i Smedjebackens kommun, 
Kvarntjärnen (Malingsbo socken, Dalarna, 664763-147486), sjö i Smedjebackens kommun,  (8,2 ha)
Kvarntjärnen (Malingsbo socken, Dalarna, 664838-148121), sjö i Smedjebackens kommun,  (6 ha)
Kvarntjärnarna (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (1 ha)
Kvarntjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (19,8 ha)
Kvarntjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (20 ha)
Kvarntjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Kvarntjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Kvarntjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Kvarntjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, vid Kölsjön), sjö i Härjedalens kommun, 
Kvarntjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,2 ha)
Kvarntjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (10,8 ha)
Kvarntjärnen (Los socken, Hälsingland, 683500-146984), sjö i Ljusdals kommun, 
Kvarntjärnen (Los socken, Hälsingland, 683684-147650), sjö i Ljusdals kommun, 
Norra Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Södra Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Kvarntjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,

Härjedalen 
Kvarntjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Kvarntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Kvarntjärnen (Hackås socken, Jämtland, 696959-143745), sjö i Bergs kommun, 
Kvarntjärnen (Hackås socken, Jämtland, 697540-144269), sjö i Bergs kommun, 
Kvarntjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (13,9 ha)
Kvarntjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Kvarntjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Kvarntjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stora Kvarntjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (5,1 ha)
Kvarntjärnen (Revsunds socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,9 ha)
Kvarntjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Kvarntjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kvarntjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kvarntjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713565-146965), sjö i Strömsunds kommun, 
Kvarntjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 714051-147662), sjö i Strömsunds kommun,  (6,2 ha)
Kvarntjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 720444-144248), sjö i Strömsunds kommun,  (4,3 ha)
Kvarntjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 720465-144144), sjö i Strömsunds kommun, 
Kvarntjärnarna (Frostvikens socken, Jämtland, 720484-144186), sjö i Strömsunds kommun, 
Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715237-142579), sjö i Strömsunds kommun,  (20,3 ha)
Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715836-141053), sjö i Strömsunds kommun,  (9,4 ha)
Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716690-142123), sjö i Strömsunds kommun,  (13,4 ha)
Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716969-141314), sjö i Strömsunds kommun,  (38,1 ha)
Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 718101-141967), sjö i Strömsunds kommun,  (64 ha)
Lill-Kvarntjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kvarntjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (15 ha)
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 703619-137400), sjö i Åre kommun, 
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704490-137143), sjö i Åre kommun,  (16,9 ha)
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705269-136643), sjö i Åre kommun,  (8 ha)
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706667-136350), sjö i Åre kommun,  (4,3 ha)
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706903-135646), sjö i Åre kommun, 
Kvarntjärnen (Kalls socken, Jämtland, 709765-135002), sjö i Åre kommun, 
Millest-Kvarntjärnen, sjö i Åre kommun, 
Västest-Kvarntjärnen, sjö i Åre kommun,  (10,3 ha)
Östest-Kvarntjärnen, sjö i Åre kommun,  (13,4 ha)
Lill-Kvarntjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Kvarntjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (11,9 ha)

Medelpad 
Kvarntjärnen (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6 ha)
Kvarntjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Kvarntjärnarna, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Kvarntjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,1 ha)

Ångermanland 
Kvarntjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, vid Bredträsk), sjö i Bjurholms kommun,  (5,4 ha)
Stor-Kvarntjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (3,3 ha)
Kvarntjärnen (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,5 ha)
Kvarntjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (5,8 ha)
Kvarntjärnarna, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Kvarntjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (4,6 ha)
Kvarntjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,6 ha)
Kvarntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705714-157512), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kvarntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708107-159512), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kvarntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708539-160983), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kvarntjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 707188-164315), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kvarntjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland, 707378-165347), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,2 ha)
 Kvarntjärnarna (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun

Västerbotten 
Kvarntjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Arvidsjaurs kommun och Skellefteå kommun,  (9,8 ha)
Kvarntjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Lill-Kvarntjärnen (Bjurholms socken, Västerbotten), sjö i Bjurholms kommun, 
Kvarntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 715674-170874), sjö i Skellefteå kommun, 
Kvarntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716617-170150), sjö i Skellefteå kommun, 
Kvarntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717622-171007), sjö i Skellefteå kommun, 
Kvarntjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717651-170118), sjö i Skellefteå kommun, 
Nedre-Kvarntjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Övre-Kvarntjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Nedre Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Övre Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,9 ha)
Lilla Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Stora Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun, 
Kvarntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714181-169981), sjö i Vindelns kommun,  (2,7 ha)
Kvarntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714688-168916), sjö i Vindelns kommun,  (2 ha)
Kvarntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716040-169217), sjö i Vindelns kommun, 
Kvarntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716158-167091), sjö i Vindelns kommun,  (6,2 ha)
Kvarntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716355-168586), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3 ha)
Stor-Kvarntjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (8,7 ha)

Norrbotten 
Kvarntjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6 ha)
Lill-Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Kvarntjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Stor-Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (3,9 ha)
Kvarntjärnen (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Kvarntjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Lilla Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (8 ha)
Stora Kvarntjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (13,7 ha)
Kvarntjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (2,8 ha)
Kvarntjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 739796-179844), sjö i Överkalix kommun, 
Kvarntjärnen (Överkalix socken, Norrbotten, 739903-179212), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Kvarntjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (11 ha)
Kvarntjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730246-160878), sjö i Arjeplogs kommun, 
Kvarntjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736260-159092), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,5 ha)
Kvarntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726537-166375), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,9 ha)
Kvarntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728193-165360), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,9 ha)
Kvarntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728548-168803), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,3 ha)
Kvarntjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728962-169376), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,6 ha)
Norra Kvarntjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,9 ha)
Gamla Kvarntjärnen, sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 738499-167246), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,4 ha)
Kvarntjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 742752-158014), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 742780-158005), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 742786-158022), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, vid Skálkká), sjö i Jokkmokks kommun, 
Kvarntjärnarna (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716569-162017), sjö i Lycksele kommun,  (11,8 ha)
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717052-164311), sjö i Lycksele kommun,  (12,1 ha)
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717174-165049), sjö i Lycksele kommun, 
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717874-162059), sjö i Lycksele kommun,  (8,7 ha)
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719352-160405), sjö i Lycksele kommun,  (6,7 ha)
Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720463-163621), sjö i Lycksele kommun,  (19,7 ha)
Lill-Kvarntjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 
Stor-Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718977-165381), sjö i Lycksele kommun,  (16,8 ha)
Stor-Kvarntjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719313-164021), sjö i Lycksele kommun,  (22,8 ha)
Mitti-Kvarntjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (3,7 ha)
Väster-Kvarntjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (4,6 ha)
Kvarntjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (16,3 ha)
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723940-160746), sjö i Sorsele kommun,  (11,9 ha)
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724200-159720), sjö i Sorsele kommun, 
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724945-159857), sjö i Sorsele kommun,  (9,6 ha)
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725891-161463), sjö i Sorsele kommun,  (13,7 ha)
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727102-160475), sjö i Sorsele kommun, 
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 730291-154722), sjö i Sorsele kommun,  (6,3 ha)
Kvarntjärnen (Sorsele socken, Lappland, 730332-153835), sjö i Sorsele kommun,  (6 ha)
Kvarntjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Kvarntjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (6,3 ha)

Se även 
Kvarnsjön
Kvarnagöl
Kvarngöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn